Albrechtau ist der Name ostpreußischer Orte, die heute in Polen bzw. in Russland liegen:
 Albrechtau, Kreis Neidenburg: Podgórzyn (Nidzica), untergegangener Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren/Polen
 Albrechtau, Kreis Darkehmen (Angerapp): Aljoschkino (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad/Russland

Siehe auch:
 Groß Albrechtau, Klein Albrechtau
 Albrechtsau